Кубок мира по хоккею с мячом 2014 — 41-й турнир по хоккею с мячом, который прошёл 9—12 октября 2014 года, в шведском городе Сандвикене.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 16 команд: 8 из Швеции, 7 из России  и 1 из Норвегии. Команды были разбиты на четыре группы. Игры проводились в формате: 2 тайма по 30 минут.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Матчи по итогам группового раунда

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок мира по хоккею с мячом
2013 год в хоккее с мячом